Nightlife est un mot anglais signifiant vie nocturne. Il peut aussi désigner ;

Nightlife, un album du groupe Thin Lizzy sorti en 1974,
Night Life, un album de Jimi Hendrix sorti en 1990,
Nightlife, un album du groupe Pet Shop Boys sorti en 1999,
Nightlife.ca, un magazine montréalais.

Homonymie de titre